Железно — название населённых пунктов:

 Железно — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Железно — деревня в Порховском районе Псковской области.
Железно () — хорватское название города Айзенштадт.